Caram ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Caram (* 1958), brasilianische Sängerin
 Sergio Caram (* 1967), uruguayischer Pianist

Siehe auch:
 Karam